

Села 
 Тарасівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)
 Тарасівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Новгородківська селищна громада (в минулому — Новгородківський район)